Mysella golischi är en musselart som först beskrevs av Dall 1916.  Mysella golischi ingår i släktet Mysella och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
golischi